Гаплогруппа L0 — в популяционной генетике — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Гаплогруппа L0 является одной из двух ветвей от самого последнего общего предка (MRCA) для общей материнской линии человека. Гаплогруппа L0 состоит из пяти основных ветвей (L0a, L0b, L0d, L0f, L0k). Четыре из них были первоначально классифицированы в клады L1 как L1a, L1d, L1f и L1K.

Разделение линий L0 и L1′2′3 произошло 124 тыс. л. н. (95% доверительный интервал — 151—97 тыс. л. н.). В 2019 году генетики рассчитали, что линия L0 возникла в пределах остаточного палео-водно-болотного массива Макгадикгади-Окаванго на юге Африки приблизительно 200 тыс. л. н. (95% доверительный интервал — 240—165 тыс. л. н.).

У малавийских образцов определены субклады L0k2 (10000—5000 л. н.), L0a2 (7230 л. н.), L0f (Fingira, 2400 л. н.) — все с горы Хора (Hora), L0k2 (5400—4800 л. н.) и L0k1 (4525 л. н.) из скального укрытия Ченчерере-2 (Chencherere II), L0d1c (5290 л. н.) и L0d1b2b (5270 л. н.) из Fingira.

У образцов 2/SEII (7970—7800 л. н.) и 2/SEI (7920—7690 л. н.) из местонахождения  в Камеруне определена митохондриальная гаплогруппа L0a2a1.

L0f1 определили у образца LUK003 с холма Лукенья (Lukenya Hill) в Кении (3500 лет до настоящего времени, неолит).

L0f2b определили у образца I3706 (Baqah_MLBA, 1424—1288 лет до н. э.) из пещеры B3 (Cave B3) в долине Бакаа (Baq҅ah Valley) в 20 км к северо-западу от Аммана (бронзовый век Иордании), секвенировав ДНК из  височной кости.

В 2014 году у образца возрастом 2330 лет из Южной Африки (St Helena Bay) определили субветвь L0d2c1c.

В 2016 году у мумии из региона Тули на севере Ботсваны (поздний железный век) выявили митохондриальную гаплогруппу L0.

В 2017 году у трёх человек каменного века (Ballito Bay A, Ballito Bay B и Doonside), живших ок. 2 тыс. л. н., и одного человека железного века из замка Шампань (Champagne Castle), жившей 448—282 л. н., определили линию L0d2.

В 2017 году у южноафриканского образца I9133 из Faraoskop Rock Shelter возрастом 2000 л. н. определили субклад L0d1b2b1b, у образца I9134 из Kasteelberg возрастом 1310 л. н. определили субклад L0d1a1a (некалиброванные даты). Субклада L0a определена у танзанийского образца из Пембы (I1048) возрастом 1520 лет назад.

L0a2 (скорее всего) определили у кенийского образца I8931 (White Rock Point (GrJb2), южный берег залива Уинам (Winam Gulf) озера Виктория) из позднего каменного века (Later Stone Age, N/A), L0a определена у танзанийского образца I13981 (Gishimangeda Cave, Pastoral_Neolithic (other), 2730—2460 л. н.), L0a2d определена у кенийского образца I8758 (Naishi Rockshelter, Pastoral_Neolithic (other), 2700—2370 л. н.), L0f2a1 определена у танзанийского образца I13977 (Gishimangeda Cave, Pastoral_Neolithic (other), 2000—1890 л. н.), L0a1d определена у кенийского образца I8805 (Egerton Cave (GrJh10), Pastoral_Neolithic (Elmenteitan), 1870—1740 л. н.), L0f2a определена у кенийского образца I8892 (Ilkek Mounds/Ilkek II (Gilgil) (GsJj66), Pastoral Iron Age, 1170—980 л. н.), L0a1c1 определена у кенийского образца I12381 (Laikipia District Burial Site (GoJl45), Pastoral Iron Age, 650—560 л. н.).

L0k1a2 определили у образца XAR002 из Xaro (1400 л. н., ранний железный век) в Ботсване, L0d3b1 обнаружена у образца TAU001 из Taukome (1100 л. н., ранний железный век) в Ботсване, L0a1b1a1 обнаружена у образца KIN004 из Kindoki (230 лет до настоящего времени, 1636—1800 гг.) в Демократической Республике Конго.

L0a1a1 определена у образцов с христианского кладбища R (∼650—1000 гг.) на острове  (Кульб) в Северном Судане.

Установлено, что чаще всего гаплогруппа L0 встречается в странах Африки к югу от Сахары. Она достигает своей наивысшей частоты у койсанских народов (73 %), достигая в Намиби (!Xun) 79 %, ЮАР (Khwe/!Xun) 83 % и Ботсване (!Xun) 100 %.

При изучении митохондриальных геномов в группе койсанов Бехар (Behar) и др. в 2008 году обнаружили, что древние геномы койсанов ограничивались митохондриальными гаплогруппами L0d и L0k, по их оценке ранней митохондриальной ветви L0k, возникших приблизительно 144 000 лет назад, что составляет около 3/4 времени появления ближайшего митохондриального родственника (митохондриальной Евы). Другие оценки относят ответвление митохондриальной линии L0k к периоду между 120 000 и 160 000 лет назад. Расхождение гаплогрупп L0d и L0a'b'f'k произошло ~ 119 000 (100 100–138 200) лет назад, расхождение гаплогрупп L0k и L0a'b'f произошло ~ 98 700 лет (от 82 300 до 115 400) лет назад, расхождение L0a произошло 42 400 (33 000–52 000) лет назад.

Приведённое ниже филогенетическое дерево основано на публикации Ван Овена и Манфреда Кайзера и последующих опубликованных исследованиях.

 Митохондриальная Ева (MRCA)
 L0
 L0d
 L0d3
 L0d1’2
 L0d1
 L0d1a
 L0d1b
 L0d1c
 L0d1c1
 L0d2
 L0d2a’b
 L0d2a
 L0d2a1
 L0d2b
 L0d2c
 L0d2c1c
 L0a’b'f’k
 L0k
 L0k1
 L0k2
 L0a’b'f
 L0f
 L0f1
 L0f2
 L0f2a
 L0f2b
 L0a’b
 L0a
 L0a1
 L0a1a
 L0a1a2
 L0a1b
 L0a1b1
 L0a1b1a
 L0a1b2
 L0a1c
 L0a1d
 L0a2
 L0a2a
 L0a2a1
 L0a2a1a
 L0a2a1a1
 L0a2a1a2
 L0a2a2
 L0a2a2a
 L0a2b
 L0a2ba
 L0a2c
 L0a2d
 L0a3
 L0a4
 L0b

Примечания

См. также

Ссылки

Общие сведения 
 Ian Logan’s Mitochondrial DNA Site
 PhyloTree.org - mtDNA tree Build 17 (18 Feb 2016): subtree L0
 L0 YFull MTree 1.02.00 (under construction)

Гаплогруппа L3 
 
 
 
 

L0